SBY ima više značenja.

 Itrijum(III) antimond, SbY
 Surabaja, grad u Indoneziji